!D
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg D
BadenWurttemberg D